Нырок:
 Нырок — разновидность утки, нырками часто называют чернетей.
 «Нырок» — миноносец типа «Сокол».
 Нырок — технический элемент из классического бокса, предназначенный для защиты от бокового удара, направленного в голову.
 «Нырок» — первый эпизод третьего сезона телесериала «Чёрное зеркало».

См. также 
 Нырки
 Нырковые утки